John Page kan syfta på:

John Page (New Hampshirepolitiker), guvernör i New Hampshire 1839–1842
John Page (Virginiapolitiker), guvernör i Virginia 1802–1805